Montenero puede referirse a:

 Montenero di Bisaccia, localidad y comuna de la provincia de Campobasso, región de Molise, Italia.
 Montenero Sabino, localidad de la provincia de Rieti, región de Lazio, Italia.
 Montenero Val Cocchiara,  localidad y comuna de la provincia de Isernia, región de Molise.